Чемпионат Кипра сезона 1991/92 — 54-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1991/1992
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1991 году
Спорт на Кипре в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992